Александр Карагеоргиевич (; род. 15 января 1982, Фэрфакс, Виргиния, США) — член сербского королевского дома Карагеоргиевичей, принц Югославский.

Биография 
Родился 15 января 1982 года в городе Фэрфакс, штат Виргиния (США). Младший (третий) сын югославского кронпринца Александра II Карагеоргиевича (род. 1945) и принцессы Марии да Глории, герцогини Сегорбе (род. 1946). Является братом-близнецом принца Филиппа, третий в порядке наследования престола после старших братьев Петра и Филиппа; также входит в список лиц, которые могут унаследовать британский престол. Его крестными были испанская королева София, греческий король Константин и герцогиня Анна Калабрийская.

Принц Александр проживал в штате Виргиния до 1984 года. Вместе со своим братом-близнецом Филиппом вначале ходил в детский сад в Лондоне. С восьми лет учился в одной из лучших начальных школ в Лондоне. В июне 2000 года он окончил шестой класс в королевской школе в Кентербери. Александр коммуникации и средства массовой информации в Университете Сан-Франциско, где в мае 2004 года получил степень бакалавра. Принц Александр также окончил аспирантуру американского университета по специальности рекламная деятельность (художественное направление). В настоящее время он работает в интернет-электронных изданиях в Калифорнии.

Александр Карагеоргиевич является поклонником искусства, фотографии, музыки, французских фильмов. Принц увлекается сёрфингом на лыжах и доске, дайвингом, музеями, литературой, теннисом, баскетболом и футболом. Говорит на английском, испанском и французском языках, в совершенстве знает сербский язык.
 
С 17 июля 2001 года принц Александр проживает в Королевском дворце в Белграде вместе с семьёй. Путешествовал по Европе и США, посещал Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Центральную и Южную Америку.

Титулы 
 15 января 1982 — настоящее время: «Его Королевское Высочество принц Александр Карагеоргиевич Сербский и Югославский»

Награды 
  Орден Звезды Карагеоргия (Королевский дом Карагеоргиевичей)
  Орден Белого орла (королевский дом Карагеоргиевичей)
  Орден короны (Королевский дом Карагеоргиевичей)
  Орден Святого Саввы (Королевский дом Карагеоргиевичей)

Предки

Примечания

Ссылки 
 Карађорђевићи чекају своје принцезе («Вечерње новости», 22. април 2011)
 Александар Карађорђевић: Краљевска једноставност Јелена Поповић, Хело магазин, 29. април 2011.
 Принчеви Александар и Филип Карађорђевић — интервју («Блиц», 9. јануар 2012)
 Млади принц Карађорђевић: Волим све кафане и једну Српкињу («Блиц», 2. март 2015)

Персоналии:Белград
Члены нецарствующих монархических домов
Выпускники Университета Сан-Франциско